

Patronyme 
 baron Nicolas Massias (1764-1848), diplomate, philosophe et homme de lettres français ;
 baron René Marie Georges Massias (1923-2015), général de brigade français.